Pidwyssoke (ukrainisch ; russische Entsprechung /Podwyssokoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, Siedlungsgemeinde Borowa, siehe Pidwyssoke (Isjum, Borowa)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Pidwyssoke (Isjum)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Snjatyn, siehe Pidwyssoke (Snjatyn)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoarchanhelsk, siehe Pidwyssoke (Nowoarchanhelsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Pidwyssoke (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw, siehe Pidwyssoke (Radywyliw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Bereschany, siehe Pidwyssoke (Bereschany)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Oratiw, siehe Pidwyssoke (Oratiw)